William Cunningham (1805-1861), teologo scozzese
 William Cunningham (1849-1919), economista inglese
 William Cunningham (n. 1974), cestista statunitense
 William John Cunningham detto Billy (n. 1943), cestista statunitense